Кулийпа Кондучалова (15 июня 1920, село Кара-Жигач, Пишпекский уезд, Семиреченская область, Туркестанская АССР — 7 сентября 2013, Бишкек) — советский киргизский государственный деятель, министр иностранных дел (1953—1963) и министр культуры Киргизской ССР (1958—1980).

Биография 
В 1938 году закончила Фрунзенский (Бишкекский) педагогический техникум. После его окончания по распределению поехала работать в село Куланак (Тян-Шанская область), где и началась её трудовая педагогическая деятельность. Сначала она работала учителем начальных классов, позже стала завучем семилетней школы, а затем — директором.

Партийная деятельность 

В 1938—1940 гг. — учитель, заведующая учебной частью, директор сельской школы.

С января 1940 г. входит в партийную систему СССР. Сначала она являлась секретарём Тян-Шанского обкома комсомола. Позже была заместителем председателя исполкома Тян-Шанского областного совета депутатов трудящихся, а также лектором Тян-Шанского обкома.

С 1943 по 1945 гг. проходила учёбу в Высшей партийной школе в Москве. После её окончания продолжила свою трудовую деятельность.

 1945—1947 гг. — заместитель заведующего отдела пропаганды и агитации Фрунзенского обкома КП(б) Киргизии, заместитель редактора журнала «Коммунист», заведующая отделом по делам женщин ЦК КП(б) Киргизии,
 1947—1948 гг. — секретарь Президиума Верховного Совета Киргизской ССР,
 1948—1949 гг. — секретарь Джалал-Абадского обкома КП(б) Киргизии по пропаганде и агитации,
 1949—1952 гг. — заместитель председателя Верховного Совета Киргизской ССР,
 1952—1953 гг. — заведующая отделом по делам женщин ЦК КП(б) — КП Киргизии
 1953—1958 гг. — заместитель председателя Совета Министров Киргизской ССР,
 1953—1963 гг. — министр иностранных дел Киргизской ССР.

С 1958 года по 1980 гг. занимала должность министра культуры Киргизской ССР. За этот период ей было сделано очень многое. Кондучалова лично являлась инициатором нескольких прогрессивных направлений в развитии киргизской культуры. Она дала шанс многим деятелем искусства проявить себя и стать настоящими мастерами своего дела. В период её руководства искусство Киргизии приобрело поистине международный резонанс.

Именно с её именем связан расцвет профессионального искусства в Киргизии, воспитание целого ряда поколений квалифицированных кадров культуры.

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 4 и 5 созывов, семь раз избиралась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР, делегатом съездов женщин Киргизии.

Умерла 7 сентября 2013 года в Бишкеке. Гражданская Панихида состоялась 9 сентября 2013 года в Киргизском драматическом театре им. Т. Абдымомунова. В этот же день её похоронили на Ала-Арчинском кладбище.

Награды и звания 
 Герой Киргизской Республики (2011)
 ордена «Манас» I и III степеней (2000 и 1997)
 орден Ленина
 орден Трудового Красного Знамени (2 раза)
 орден «Знак Почёта»
 Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики (1995)
 Памятная золотая медаль «Манас-1000» (15 августа 1995)
 Почётная грамота Кыргызской Республики (1994)
 лауреат Международной премии Курманжан датка
 Почётный гражданин Бишкека

Примечания

Литература 

Похороненные на Ала-Арчинском кладбище
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Министры иностранных дел Киргизии
Секретари Президиума Верховного Совета Киргизской ССР
Народные комиссары и министры Киргизской ССР
Делегаты XIX съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 9-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Заместители председателей Верховных Советов союзных республик СССР
Депутаты Нарынского областного совета
Члены краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Заместители глав правительств союзных республик СССР
Почётные граждане Бишкека